Lewitan oder Levitan ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Moissejewitsch Lewitan (1914–2004), russischer bzw. ukrainischer Mathematiker
 Ilana Lewitan (* 1961), deutsche Malerin
 Isaak Iljitsch Lewitan (1860–1900), russischer Maler des Realismus
 Jefim Iossifowitsch Lewitan (1915–2007), russischer Architekt
 Juri Borissowitsch Lewitan (1914–1983), sowjetischer Radiosprecher
 Louis Lewitan (* 1955), französischer Management-Berater, Autor und Kolumnist
 Steven Levitan (* 1962), US-amerikanischer Drehbuchautor und Fernsehproduzent

Levitan steht für:
 (3566) Levitan, Asteroid des Hauptgürtels